Die Saison 2000/01 war die dritte Spielzeit der Eliteserien unter dem Namen Codan Ligaen und damit die insgesamt 16. Austragung der höchsten dänischen Eishockeyspielklasse. Meister wurden zum insgesamt zehnten Mal in der Vereinsgeschichte die Herning Blue Fox.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der neun Mannschaften insgesamt 32 Spiele. Die acht bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die zweite Saisonphase. Diese wurde in zwei Gruppen mit je vier Mannschaften ausgetragen, wobei sich die beiden Gruppensieger für das Meisterschaftsfinale qualifizierten. Die vier bestplatzierten Mannschaften der Hauptrunde nahmen einen bzw. zwei Bonuspunkte mit in die zweite Saisonphase. Für einen Sieg nach regulärer Spielzeit sowie nach Verlängerung erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden und einer Niederlage nach Verlängerung gab es einen Punkt und bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit null Punkte.

Hauptrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage

Zweite Saisonphase

Gruppe A 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Gruppe B 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Playoffs

Spiel um Platz drei 
 Esbjerg IK – Rungsted IK 2:1 (4:3 n. P., 4:8, 3:0)

Finale 
 Herning Blue Fox – Rødovre Mighty Bulls 3:1 (4:1, 4:5 n. P., 7:5, 3:0)

Weblinks 
 

Saison der Metal Ligaen
Eishockeysaison 2000/01